Breitenberg – comune tedesco del circondario di Passavia in Baviera
Breitenberg – comune tedesco del circondario di Steinburg nello Schleswig-Holstein